Телетриумф — национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно официальному сайту премии, её целями является:
 обозначение наиболее весомых достижений телеиндустрии;
 стимулирование развития отечественного телепроизводства;
 создание высоких стандартов телевещания на Украине.

История награды 
Инициатором создания премии стал тогдашний член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Николай Баграев — основатель группы компаний «Таврийские игры», в сотрудничестве с которой в первые годы проводилась церемония вручения наград «Телетриумф».

В 2003 году соорганизатором конкурса стала ассоциация «Индустриальный телевизионный комитет». В 2004 году канал «Интер» провёл первую трансляцию церемонии награждения. В 2006 году церемония награждения прошла в форме музыкально-развлекателоного шоу, транслировавшегося телеканалом «1+1».

Первая церемония награждения прошла 25 апреля 2001 года во дворце «Украина» в Киеве — премией «Телетриумф» были награждены телеработники в 14 номинациях. С того времени количество номинаций ежегодно менялаось. В 2012 году количество номинаций достигло 51.

Ведущей первой, второй и третьей церемонии стала телеведущая Татьяна Цимбал.

Вручение премии в основном проходит в Киеве (исключением стал 2005 год, когда церемония награждения проходила в Запорожье).

В 2007 году на церемонии награждения «Телетриумфа» впервые была вручена премия «Фаворит телепрессы» — первая в Украине награда медиажюри в области телевидения, организатором которой стала «». В 2009 году премия «Фаворит телепрессы» отделилась от «Телетриумфа».

Заявки на участие в конкурсе с 2010 года подаются через официальный сайт премии.

В 2010 году введена номинация «Специальный приз премии Телетриумф». Лауреат определяется самими членами Жюри. В 2010 и 2011 году в этой номинации побеждал Владимир Бородянский, председатель правления телеканала «СТБ».

С 2012 года введена номинация «Открытие года». Номинантов определяет Экспертный совет и передаёт списки к голосованию членам Жюри. В 2012 году награду получили украинские детские каналы «Пиксель» и «Плюсплюс».

С 2012 года состоялось разделение членов жюри на три пула: национальный пул жюри, региональный пул жюри, члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В 2013 году трансляция осуществлялась каналом 1+1 онлайн на канале YouTube.

В 2014 году церемонию награждения не проводили. 

В 2015 году премия проводилась сразу за два года совместно — 2014 — 2015. 12 ноября состоялась пресс-конференция, на которой организаторами было объявлено список учасников, которые вошли в тройку-четверку во всех номинациях. Победители стали известны 2 декабря на церемонии вручения награды "Телетриумф". Группа StarLightMedia, организатор проведения церемонии награждения и ТВ-трансляции «Телетриумф 2014 — 2015», предложила участникам премии новый — зрительский —подход к организации проведения церемонии награждения и создание телевизионной версии премии. Церемония длилась всего два с половиной часа. Ведущими стали Дмитрий Танкович и Сергей Притула.

В 2016 году церемония награждения состоялась в ивент-холле Freedom. Организатором был избран StarLightEntertaiment.

Статистика

Наибольшее количество наград получили

См. также 
 Открой Украину! (телевизионный фестиваль)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телевизионные премии
Телевидение на Украине